Kadan kan syfta på:

 Kadan (khan) – en khan under 1200-talet

Geografi

Tjeckien 

 Kadaň, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar